Сезон 2006 — 63-й сезон «Крыльев Советов», в том числе:
 41-й сезон в высшем дивизионе (СССР/Россия);
 15-й сезон в высшем дивизионе России;
 5-й сезон в Российской премьер-лиге.

События 
Андрей Гусин () на чемпионате мира 2006 в Германии провёл 5 матчей.

Премьер-лига 

 турнирная таблица

Кубок России

Кубок Ла-Манги

Товарищеские матчи

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=102style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Примечания

Ссылки 

2006
Крылья Советов
Крылья Советов